Водафонедейльдин 2010 () — 68-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 31 марта 2010 года и закончился 23 октября 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2010
Фарерские острова
2010 год на Фарерских островах